Fina puede referirse a:

Personas 

 Serafina de San Geminiano, llamada Santa Fina o Santa Josefina

 Fina Basser († 2006) fue una actriz de cine, teatro y televisión
 Fina Calleja es una actriz de teatro y televisión de España,
 Fina Casalderrey (Xosefa Casalderrey Fraga; * 1951) es una escritora gallega, profesora de educación secundaria, estenógrafa vocacional, gastrónoma, conferenciante y periodista
 Fina de Calderón (Josefina de Attard y Tello; 1927–2010) fue una escritora, poetisa, música y compositora española
 Fina García Marruz (* 1923), es una poetisa e investigadora literaria cubana
 Fina Miralles Nobell (* 1950) es una artista plástica española que ha trabajado con todo tipo de medios: pasando de la pintura en el arte conceptual
 Fina Rifà es una ilustradora barcelonesa nacida en Palma que ha tenido una formación en pintura y dibujo
 Fina Suárez (Fina López Suárez) fue una actriz de cine, teatro y televisión argentina
 Fina Torres (Josefina Torres Benedetti; * 1951) es una directora y productora de cine venezolana

Otros 

 La Federación Internacional de Natación, en sus siglas francesas FINA
 La petrolera Petrofina
 El nombre común de la planta Prunus dulcis